Петар Темелковски (Богомила, 25. новембар 1946) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Илинка ТВ филм || /
|-
| 1976. || Најдужи пут  || Дуко (као Петре Темелковски)
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија  || Дуко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води  || Гасо (као Петре Темелковски)
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || Херман Клаус
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Македонска сага  || Андреја (као Петре Темелковски)
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век  || Тхе Бротхер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Мултилевел ТВ филм || /
|-
| 2001. || Вета Кратки филм || /
|-
| 2002. || Вампирдзија ТВ филм || Вампирдзијата
|-
| 2002. || Крај на Играта ММИ ТВ филм || Хам
|-
| 2006. || Тајната книга  || Фатхер
|-
| 2007. || Адиеус Кратки филм || Серапхим
|}

Спољашње везе 
 
Рођени 1946.

Македонски глумци
Југословенски глумци